Александр Юрьевич О́бласов (род. 26 апреля 1978, Славянка, Приморский край, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино. Известен ролью Жеки Аверьянова в российском детективном сериале «Мажор».

Биография 
Родился 26 апреля 1978 года в Приморском крае, в посёлке Славянка.

Выпускник Екатеринбургского театрального института (2000). В течение 2000—2001 годов был преподавателем в детской студии театра. В 2005 году также окончил режиссёрский факультет РАТИ-ГИТИС (актёрская группа, курс Сергея Женовача). С 2005 года — актёр театра «Студия театрального искусства».

Личная жизнь 
 Первая жена — актриса Ольга Озоллапиня.
 сын Юрий.
 Вторая жена — актриса Елена Грук-Чернова.

Театральные работы 
 «Мальчики» (Тузиков)
 «Marienbad» (Велвл Ямайкер)
 «Захудалый род» (Петро Грайворона, мужик Зинка).
 «Игроки» (Петр Петрович Швохнев)
 «Битва жизни» (Бенджамин Бритен)
 «Река Потудань» (Сторож)
 «Три года» (Панауров)
 «Записные книжки» (Коллежский асессор)
 «Брат Иван Федорович» (Митя)
 «Поздняя любовь» (Онуфрий Потапыч Дороднов)
 «Ехай» (Мужик)
 «Об-ло-мов-щина…» (Судьбинский, отец Обломова)

Фильмография 
  — Копейка — эпизод
  — Московская сага — эпизод
  — Папа — раненый в операционной
  — Завещание Ленина — Виталий Евгеньевич Костин
  — Путешествие с домашними животными — охранник в детдоме
  — Папины дочки — курьер (2 серия)
  — Чужие — эпизод
  — Бубен, барабан — Слава, жених подруги
  — Сумасшедшая помощь — подполковник полиции
  — Журов — Виктор
  — Доктор Тырса — Андрей Михайлович, больничный дворник
  — Охотники за бриллиантами — Степан, полицейский
  — Раскол — Назарий Чистый
  — Жизнь и судьба — раненый в госпитале
  — Мажор — Евгений Николаевич Аверьянов, оперуполномоченный лейтенант полиции
  — Пятницкий. Глава четвёртая — Алексей Баранов, следователь
  — Склифосовский (4 сезон) — Николай
  — Небесный суд. Продолжение — «Рыжий», прокурор
  — Дорога на Берлин — интендант
  — Пионеры-герои — майор  — Как я стал русским — «хозяин» квартиры
  — Эти глаза напротив — музыкант агитбригады
  — Ледокол — Лёва, участник экспедиции
  — Чёрная кошка — майор МГБ Стеклов
  — СуперБобровы — сотрудник ППС
  — Мажор 2 — Евгений Николаевич Аверьянов, оперуполномоченный лейтенант полиции
  — Купи меня — таксист
  — Молодёжка — Дмитрий Романович, детектив
  — Ивановы-Ивановы — Герасим (Гера) Андреевич Чирков, друг Алексея Иванова
  — Победители — Семён Фролович Шушак, сыщик сыскной полиции
  — Русское краткое. Выпуск 1 — Леонид
  — Хождение по мукам — Кузьма Кузьмич
  — Консультант. Лихие времена — Бобров, криминальный авторитет из Полынска
  — Лучше, чем люди — санитар в психиатрической больнице
  — СеняФедя — Алексей Алексеевич Сидоров (преступник «Шмель»)  — Год культуры — полицейский Слава Сологуб, муж Марины
  — Тренер — Виктор, тренер
  — Вольная грамота — Степан Акулин, конюх  — Ольга (48 серия) — квартирант  — Большая игра — Обласов, помощник министра спорта  — Ланцет — Павлов  — Цыплёнок жареный — товарищ Шестичастный, секретарь горкома комсомола  — СМЕРШ — Игорь Витальевич Скопин («Скопа»), железнодорожный вор  — Коридор бессмертия — Евдоким Петрович Собакин
  — Холоп — капитан ГИБДД Семёнов
  — Триггер — пациент Александра
  — Диверсант. Крым — партизан Семён (Сеня) Король  — Метод 2 — Вячеслав Дёмин  — Обычная женщина 2 — Толик, партнер Галины  — Про Лёлю и Миньку — взрослый Павлик  — Огонь — пилот Валера  — Мажор (фильм) — Евгений Николаевич Аверьянов  — Отпуск — Еремей Сергеич, атаман, отец Тони  — Соври мне правду — следователь  — #Яжотец — Валерий, брат Миши  — Жена олигарха — Слава  — Сёстры — муж Маши  — Мажор 4 — Евгений Николаевич Аверьянов, капитан юстиции, старший следователь следственного комитета
  — Год культуры 2 — Вячеслав Сологуб
  — Жена олигарха 2 — Слава

Премия 
29 ноября 2018 года получил премию «Подъём» за позитивный образ сотрудника полиции (в телесериале «Мажор»).

Примечания

Ссылки 
 Александр Обласов на сайте «Кинопоиск»
 Александр Обласов. Вокруг кино
 Александр Обласов на сайте «Рускино»
 Александр Обласов. Судьба человека с Борисом Корчевниковым 28.05.2020

Выпускники Екатеринбургского театрального института